Cotu ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Cotu (Cuca), Dorf im Kreis Argeș
 Cotu (Uda), Dorf im Kreis Argeș 
 Cotu (Botoșani), Dorf im Kreis Botoșani  
 Cotu (Dolj), Dorf im Kreis Dolj

Daneben existieren weitere Orte, bei denen Cotu ein Teil des Namens ist.

COTU ist die Abkürzung für:
 Central Organization of Trade Unions, ein Dachverband von Gewerkschaften in Kenia

Siehe auch:
 Kotu

Abkürzung